Il singolare del torneo di tennis ATP San Paolo 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Wojciech Fibak che ha battuto in finale Vincent Van Patten 6-0, 7-6.

Teste di serie 

 Víctor Pecci (quarti di finale)
 Assente
 Wojciech Fibak (campione)
 Gianni Ocleppo (secondo turno)

 Vincent Van Patten (finale)
 Bernie Mitton (semifinali)
 Carlos Kirmayr (quarti di finale)
 Christofer Delaney (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP San Paolo 1980